Az Eleven Kft. egy magyar vízicsúszda-ipari vállalat. Számos csúszdapark köthető hozzájuk, például a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőben, a kisvárdai Aquacinema vízi parkban vagy a hajdúszoboszlói Hungarospa-ban. A vízi csúcsdák mellett vizes gyermekjátékokkal, csúszdaelektronikával, tervezéssel és egyedi tematizációval is foglalkoznak.

Története
A vállalatot 1990. május 22-én jegyezték be, székhelye Budapesten található. 2006-ban a török vízicsúszda-gyártó Polin Waterparks regionális képviselőjévé és stratégiai partnerévé vált, és részt vett több magyar aquapark és fürdő építésében és fejlesztésében.

2010-ben jelent meg a piacon saját gyermekjáték és csúszdaelektronika kínálatuk. 2016-tól kezdve a SplashWare csúszdaelektronikai termékcsalád a Polin Waterparks kínálatában is megjelent és nemzetközi szinten van forgalomban.

Díjak
 Business SuperBrands (2015, 2018, 2019, 2021)
 MagyarBrands (2016-2021)
 Innovatív Márka – SplashWare (2019, 2021)
 Szerethető munkahely (2019)

Hivatkozások

Építőipar
Magyarországi cégek